Alliance kan syfta på:

Alliance BJJ – ett av världens största team i Brasiliansk Jiu-Jitsu
Alliance (e-sportlag) – e-sportorganisation med lag inom bland annat Dota 2 och League of Legends
 Alliance française – en förening som bildades 1883 i Paris
 Alliance Boots – ett brittiskt läkemedels- och hälsovårdsföretag
 Alliance Oil – ett oljebolag som är verksamt i Ryssland och Kazakstan
The Alliance (World of Warcraft) – en gruppering i datorspelet World of Warcraft
 Star Alliance – världens största flygbolagsallians

Personer
David Alliance (1932–), brittisk affärsman och politiker

Politik
 Alliance (Nya Zeeland) – ett vänsterparti i Nya Zeeland
 SDP-Liberal Alliance – ett samarbete mellan Social Democratic Party och Liberal Party i Storbritannien, som upphörde när de båda partierna gick ihop i Liberaldemokraterna
 Alliance Party of Northern Ireland – ett liberalt parti i Nordirland

Geografi

Kanada 

 Alliance (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Alliance, North Carolina, Pamlico County, 
 Alliance, Ohio, Stark County, 
 Alliance, Nebraska, countyhuvudort, Box Butte County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar